Betriebszweig steht für:
 Wirtschaftszweig
 Tochtergesellschaft